Дионисий (Попович) — имя двух архиереев, служивших в Сербии
 Дионисий (Нишлия-Попович) (ум. 1815) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Белградский.
 Дионисий (Папазоглу) (1750—1828) — митрополит Будимский